Беттина Планк (; род. 24 февраля 1992) — австрийская каратистка. В 2019 году завоевала золотую медаль в женском кумите до 50 кг на Европейских играх 2019, проходивших в Минске, Белоруссия. В 2015 году завоевала серебряную медаль в женском кумите до 50 кг на Европейских играх 2015 в Баку, Азербайджан. В финале проиграла Серап Озджелык из Турции. Также несколько раз выигрывала медали на чемпионатах Европы по каратэ. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в Токио

Спортивная карьера 
В 2015 году завоевала золотую медаль в соревнованиях по кумите среди женщин в весовой категории до 50 кг на чемпионате Европы по каратэ 2015, проходившем в Стамбуле, Турция.

В 2017 году участвовала в соревнованиях по кумите среди женщин в весовой категории до 50 кг на Всемирных играх 2017, проходивших во Вроцлаве, Польша, не завоевав ни одной медали. Планк выиграла один матч и проиграла два матча в отборочном раунде, не войдя в полуфинал.

Спортивные достижения

Примечания 

Каратисты Австрии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Каратисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Европы по карате
Чемпионы Европейских игр по карате